Appignanesi ist der Familienname von

 Ennio Appignanesi (1925–2015), italienischer Erzbischof 
 Lisa Appignanesi (* 1946), kanadische Schriftstellerin